Янина Янецкая (, наст. фамилия Добжиньская) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Янина Янецкая родилась 20 октября 1893 года в Лодзи. Дебютировала в театре в 1908. Актёрское образование получила в драматической школе Варшавского музыкального общества. Актриса театров в Варшаве. Умерла 21 февраля 1938 года в Варшаве.

Избранная фильмография 
  — Уланы, уланы... / Ułani, ułani, chłopcy malowani 
  — История греха / Dzieje grzechu 
  — Десять процентов мне / 10% dla mnie 
  — Две Иоаси / Dwie Joasie 
  — Верная река / Wierna rzeka 
  — Ядзя / Jadzia 
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek 
  — Девушки из Новолипок / Dziewczęta z Nowolipek 
  — Вереск / Wrzos 
  — Страхи / Strachy
  — Флориан / Florian — Ева

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши